Чемпионат Чехии по футболу 1996/1997 годов — 4-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Турнир стартовал 9 августа 1996 года, а завершился 11 июня 1997. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забит 571 мяч. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 3-й раз.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Ческе-Будеёвице» — «Теплице» — 5:4
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Богемианс» (Прага) — «Петра» Дрновице — 2:5
 «Градец-Кралове» — «Спарта» (Прага) — 0:3
 «Петра» Дрновице — «Ческе-Будеёвице» — 0:3
 «Петра» Дрновице — «Славия» (Прага) — 1:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Петра» Дрновице — «Богемианс» (Прага) — 6:0
 «Спарта» (Прага) — «Яблонец-над-Нисоу» — 6:0

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com

1996/1997
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 1996 году
Спорт в Чехии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997